Badmintonfederatie Bulgarije, de Bulgaarse badmintonbond
 Belgische Badminton Federatie, de Belgische badmintonbond
 Bossche Badminton Federatie, een recreatieve badmintonbond in de regio Den Bosch